Елизаровская — многозначное понятие.

Геология 
 Елизаровская — разведочная площадь в Карасевско-Никоновском участке (Самарская область)
 Елизаровская — разведочная площадь Красноленинского месторождения (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра)
 Елизаровская — свита в Сибири

Объекты инфраструктуры 
 Елизаровская — станция метро в Санкт-Петербурге.

См. также 
 Елизаровская волость